La Coupe de Suisse de hockey sur glace 1971-1972 est la  de cette compétition de hockey sur glace organisée par la Fédération suisse de hockey sur glace. 24 équipes y prennent part : les 8 clubs de Ligue nationale A, les 16 de Ligue nationale B. La Coupe a débuté le 29 janvier et s'est terminée le  avec la victoire de Genève-Servette sur Ambrì-Piotta.

Formule 
La compétition se déroule en 5 tours, avec des matches aller-retour. Les vainqueurs d'un tour se qualifient directement pour le suivant.

Participants

Nombre d'équipes par ligue et par tour

Résultats

Premier tour

Huitièmes de finale

Quarts de finale 
Le premier match entre Davos et Genève-Servette est rejoué, car interrompu à la  minute par la neige.

Demi-finales

Finale

Références

Liens externes 
 Site officiel
 Résultats détaillés

1971-1972
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1971
Sport en Suisse en 1972